Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Nancy Gunter che ha battuto in finale Billie Jean King 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (semifinali)
 Rosie Casals (secondo turno)
 Virginia Wade (primo turno)
 Billie Jean King (finale)

 Chris Evert (quarti di finale)
 Françoise Dürr (secondo turno)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Wendy Overton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1972